Barnwell Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barnwell Hill (Barnwell County, South Carolina)
 Barnwell Hill (Jasper County, South Carolina)